Heracleum acuminatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Christoph Schleicher. Heracleum acuminatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
acuminatum